«Хутор Чубинского» () — ландшафтный заказник общегосударственного значения, расположенный на территории Бориспольского района (Киевская область, Украина).

Площадь — 10 га.

История 
Заказник был создан согласно Указу Президента Украины от 10 февраля 1994 года №750.

Постановлением Кабинета Министров Украины № 700 от 23 апреля 1999 года восстановление усадьбы Чубинских включено в государственную программу возрождения выдающихся памятников истории и культуры.

Описание 
Природоохранный объект создан с целью охраны ценных природных комплексов и историко-культурного наследия. На месте заказника была усадьба Чубинских, где жил Павел Чубинский. Заказник расположен на территории Великоалександровского сельсовета — между селами Чубинское и Гора и ограничен Бориспольским шоссе (М03) на юге и застройкой села Чубинское. Территория заказника разделена улицей Погребняки, образовывая северо-восточную секцию.

Заказник не ограждён, у входа есть информационный щит-указатель.

Ближайший населённый пункт — Чубинское; город — Борисполь и Киев.

Природа 
Природа заказника представлена лиственным лесом с доминированием дуба. Возраст деревьев достигает 200-300 лет. Лес является уцелевшей частью лесного массива Левобережья Днепра и является предметом дендрологических исследований.

Примечания

Литература 
 Географическая энциклопедия Украины. Издательство Украинская советская энциклопедия. 1989.
 
 Мережа територій та об’єктів природно-заповідного фонду області станом на 1 січня 1998 р. Державне управління екологічної безпеки в Київській області. – Київ, 1998

Ссылки 
 Про заказник на сайте pryroda.in.ua

Бориспольский район
Ландшафтные природоохранные объекты Киевской области
Ландшафтные заказники